Тихоокеанская — многозначное слово. 

 Тихоокеанская — станция Дальневосточной железной дороги в городе Находке.
 Тихоокеанская (улица) — улица в городе Находке.